Станисла́в Анто́нович Ковале́вский (род. 9 декабря 1950 года, Брест) — украинский оперный певец (лирический баритон), солист Одесского академического театра музыкальной комедии, актёр театра и кино, профессор ОНМА им. А. В. Неждановой. Заслуженный артист Украины (1993).

Биография 

Родился 9 декабря 1950 года в Бресте. После службы в армии поступил в
Одесскую государственную консерваторию на вокальный факультет, где обучался у Ольги Благовидовой и Галины Поливановой. В 1979 году, сразу же после окончания консерватории, поступил на службу в Одесский театр музыкальной комедии, где был занят в главных ролях практически всех классических оперетт и мюзиклов, которые входили в репертуар театра. Был приглашённым солистом Одесского оперного театра. За всё время работы исполнил более 70 ролей первого плана. В последнее время перешёл на исполнение «характерных» ролей. 

В 1993 году получил звание «Заслуженный артист Украины».

В качестве актёра сыграл второстепенные роли в таких телесериалах и фильмах как «Ликвидация», «Личная жизнь следователя Савельева», «Пётр Лещенко. Всё, что было...» и др.

В настоящее время работает педагогом вокала в Одесской консерватории.

Роли в театре

 «Принцесса цирка» — Мистер Икс
 «Баядера» — Раджами
 «Белая акация» — Константин Алексеевич Куприятнов, капитан-гарпункер китобойца
 «Цыганский барон» — Граф Омонай, губернатор
 «Цыган-премьер» — Лачи Рач
 «Летучая мышь» — Генрих Айзенштейн
 «Свадьба в Малиновке» — Назар Дума
 «Скрипач на крыше» — Перчик, студент
 «Старые дома» — Андрей
 «Бал в Савойе» — Маркиз Аристид де Фоблаз, дипломат
«Бременские музыканты» — Его Величество
 «Герцогиня из Чикаго» — Шандор Бароши
 «Граф Люксембург» — Рене, граф фон Люксембург
 «Роз-Мари» — Джим Кенион, золотоискатель, ковбой
 «Свадьба Кречинского» — Муромский, помещик
 «Ромео и Джульетта» — Лоренцо
 «Польская кровь» — Пан Ян Заремба, помещик
 «Королева чардаша» — Эдвин, сын князя
 «Целуй меня, Кэт!» — Хоуэлл Харрисон, сенатор
 «Марица» — Тассило
 «Женихи» — Дьякон
«Чиполлино» — Синьор Помидор
 «Фиалка Монмартра» — Париджи
 «По Дерибасовской...» — Отец Грэга

Оперные партии 
Евгений Онегин, «Евгений Онегин» П. Чайковского
 Жермон, «Травиата» Дж. Верди
Роберт, «Иоланта» П. Чайковского  
Алеко, «Алеко» С. Рахманинов
Белькоре, «Любовный напиток» Г. Доницетти  
 Григорий Грязной, Царская невеста» Н. Римского-Корсакова
Сват, «Русалка» А. Даргомыжского

Фильмография 

 — «Ликвидация» — капитан 
 — «Если бы я тебя любил...» — пассажир такси 
 — «Провокатор» — кучер 
 — «Охотники за бриллиантами» — Ларчик 
 — «Личная жизнь следователя Савельева» — отец курьера 
 — «Я - Ангина!» — Иван Казаринов, отец Степана 
 — «Пётр Лещенко. Всё, что было...» — Бенцион Моисеевич 
 — «Курортная полиция» — Фёдор Семёнович Караваев ("Боцман") 
 — «До свидания, мальчики» — попутчик

Примечания 

Певцы и певицы оперетты
Баритоны
Персоналии:Одесский театр музкомедии
Заслуженные артисты Украины